Ulica Miodowa – nazwa polskich ulic.

 Ulica Miodowa w Krakowie
 Ulica Miodowa w Warszawie

Zobacz też:
 Ulica Miodowa – obraz Canaletta

Miodowa